Кралски грохот (1992) () е петото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 19 януари 1992 г. в Олбани, Ню Йорк.

Обща информация 
Основното събитие, както в миналите събития на Кралски грохот, е мачът кралско меле. Исторически е, защото за първи път в WWF последният човек, който остане, ще спечели Световната титла в тежка категория на WWF, която е вакантна от декември 1991 г. Този човек е Рик Светкавицата, който елиминира Сид Джъстис с помощта на Хълк Хоган отвън. Други мачове от ъндъркарда са Природните бедствия (Земетресението и Тайфун) срещу Легионът на смъртта (Животното и Ястреба) за Световните отборни титли на WWF, Братята Бевърли (Бо Бевърли и Блейк Бевърли) срещу Дърварите (Дърваря Буч и Дърваря Люк) и Роди Пайпър срещу Маунти за Интерконтинентална титла на WWF.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

Рик Светкавицата поставя нов рекорд за най-дълго участие в мача от 1:00:02 мин. Това е пета поредна година, в която рекорда е счупен..

Ренди Савидж се елиминира сам, малко след елиминирането на Джейк Робъртс, като скача върху Робъртс над горното въже. Той обаче се връща на ринга и възобновява участието си.

Хълк Хоган вече е елиминиран и се хваща за ръката на Сид Джъстис, докато Светкавицата повдига Сид над въжетата.

Източници

Външни препратки 
 

Олбани (Ню Йорк)
Кеч турнири в Ню Йорк (щат)
Кралски грохот